Slana Reka (makedonska: Слана Река) är ett vattendrag i Nordmakedonien. Det ligger i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Skopje.

Källor 

Vattendrag i Nordmakedonien